Sven Fréden kan syfta på:

 Sven Fredén (1882–1940), kyrkoherde i Ullerud och psalmförfattare
 Sven Fredén (1863–1935), missionär och evangelistskolelärare inom Svenska missionsförbundet